Erer steht für:
 Erer (Patriziergeschlecht), Heilbronner Patrizierfamilie
 Erer (Äthiopien), Ort in Äthiopien
 Erer (Fluss), Fluss in Äthiopien
 Erer (Woreda), Verwaltungsbezirk in Äthiopien

Erer ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Erer (~1453–1539), Bürgermeister von Heilbronn

 Johann Erer († 1503), Bürgermeister von Heilbronn
 Philipp Erer († 1562), deutscher Jurist